Червонопартизанська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край, Росія
 Червонопартизанська сільська рада — колишня назва Володьководівицької сільської ради, Чернігівська область, Носівський район, Україна